JIT steht für:
 just in time
 Just-in-time-Kompilierung (Informatik), Technik zum Übersetzen von Programmen in Maschinencode zur Laufzeit
 Just-in-time-Produktion (Materialwirtschaft), Produktionsstrategie mit dem Ziel durchgängiger Material- und Informationsflüsse entlang der Lieferkette
 Just-in-time-Vertrag (Zivilrecht), Vereinbarung der Leistungszeit und häufig auch ausdrücklich über die Rechtsfolgen ihrer Nichteinhaltung
 Jugendlicher Intensivtäter, durch wiederholte Begehung von Straftaten auffallender Tatverdächtiger
 Joint Investigation Team, Ermittlungsgruppe unter Beteiligung von Behörden aus zwei oder mehr EU-Mitgliedstaaten
 Jabber ICQ Transport, Gateway für XMPP zur Kommunikation mit ICQ, siehe XMPP-Transport
 Journal of Information Technology, wissenschaftliche Zeitschrift im Fachgebiet Information Systems

JİT steht für:
 Jandarma İstihbarat Teşkilatı (dt. „Geheimdienst-Organisation der Gendarmerie“), informeller Geheimdienst der türkischen Gendarmerie, siehe JİTEM

jit steht für:
 Jita (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen am Victoriasee und auf der Insel Ukerewe, Tansania

Siehe auch:

Abkürzung